Dans la perspective des élections législatives danoises de 2015, différents sondages sont menés, afin de connaitre les intentions de vote des électeurs danois.

Sondages

 À partir du , le total des voix indiqué pour le bloc rouge inclut celles de L'Alternative créée en 2013 et créditée en mars- d'environ 1 à 2 % des voix.

Notes et références 

Élections législatives au Danemark
legislatives
Danemark, 2015